Тиручи Н. Парамешваран (, род. 14 ноября 1955) — индийский шахматист, международный мастер (1982).

Чемпион Индии 1979 и 1996 гг.

В составе сборной Индии участник двух шахматных олимпиад (1982 и 1996) и 6-го командного чемпионата Азии (1981) в г. Ханчжоу (выиграл золотую медаль в индивидуальном зачёте, показав лучший результат на второй доске).

Участник чемпионатов Великобритании и ряда сильных по составу международных турниров. Победитель турнира индийских мастеров в Ченнаи (1997 г.).

Широкую международную известность приобрел в 1982 г. после матча шахматной олимпиады Югославия — Индия, в котором он чёрными фигурами нанес поражение гроссмейстеру Д. Велимировичу.

Спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

 Партии Т. Парамешварана в базе Chessgames
 Личная карточка Т. Парамешварана на сайте 365Chess
 Выступления Т. Парамешварана на шахматных олимпиадах
 Выступления Т. Парамешварана на командных чемпионатах Азии

Шахматисты Индии
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад
Международные мастера по шахматам